

Chimica 
 B(OH)3 – formula bruta dell'acido borico.

Codici 
 BOH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Hurn di Bournemouth, Regno Unito.
 boh – codice ISO 639-3 della lingua boma.
 BOH – codice ISO 3166-2:PH della Provincia di Bohol (Filippine).

Personaggi di fantasia 
 Kimber Boh – personaggio della trilogia di Shannara, scritta Terry Brooks.
 Walker Boh – personaggio della trilogia di Shannara, scritta da Terry Brooks.

Persone 
Minni Boh (1858-1918) – scrittrice tedesca.
Rick Boh (1964) – ex hockeista su ghiaccio canadese